Tue ou TUE peuvent signifier :
 le verbe « Tuer » conjugué en français, au présent de l'indicatif, à la  personne du singulier.

Acronyme 
 Traité sur l'Union européenne

Divers 
 Tue-loup, un groupe de rock français.

Titres